De Beker van Letland (Lets: Latvijas Kauss) is het nationale voetbalbekertoernooi van Letland dat wordt georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF).

Er werd voor het eerst in 1910 omgestreden. Tijdens de periode dat Letland bij de Sovjet-Unie hoorde als de SSR Letland (1940-1991) was de beker een regionaal bekertoernooi en kwalificatietoernooi voor de USSR Cup.
Tot 1998/99 nam de winnaar deel aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan de (voorronden van de) UEFA Cup/UEFA Europa League en vanaf 2021/21 aan de (kwalificatieronden) van de UEFA Europa Conference League.

Finales

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie